Yonne har flere betydninger:

 Yonne (flod) – en fransk flod.
 Yonne  (departement) – et fransk departement